Idem of idem dito, een uitdrukking
 DITO!, een Nederlandse LHBT+ jongerenorganisatie te Nijmegen
 Dito vzw, een Vlaamse organisatie voor personen met een handicap

Personen 
 Dito (voetballer) (1962–2020), Portugees voetballer

Zie ook 
 Ditto (doorverwijspagina)